Bazoches kan syfta på:

 Bazoches, fransk kommun i departementet Nièvre
 Bazoches-au-Houlme, fransk kommun i departementet Orne
 Bazoches-en-Dunois, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Bazoches-lès-Bray, fransk kommun i departementet Seine-et-Marne
 Bazoches-les-Gallerandes, fransk kommun i departementet Loiret
 Bazoches-les-Hautes, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Bazoches-sur-Guyonne, fransk kommun i departementet Yvelines
 Bazoches-sur-Hoëne, fransk kommun i departementet Orne
 Bazoches-sur-le-Betz, fransk kommun i departementet Loiret
 Bazoches-sur-Vesles, fransk kommun i departementet Aisne
 Beton-Bazoches, fransk kommun i departementet Seine-et-Marne

Se även 

 Bazoges
 La Bazoche